Maple Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Maple Grove (Alabama)
 Maple Grove (Arkansas)
 Maple Grove (Georgia)
 Maple Grove (Illinois)
 Maple Grove (Kalifornien)
 Maple Grove (Kentucky)
 Maple Grove (Maine)
 Maple Grove (Maryland)
 Maple Grove (Massachusetts)
 Maple Grove (Michigan)
 Maple Grove (Minnesota)
 Maple Grove (Missouri)
 Maple Grove (New Jersey)
 Maple Grove (New York)
 Maple Grove (North Carolina)
 Maple Grove (Ohio)
 Maple Grove (Pennsylvania)
 Maple Grove (Tennessee)
 Maple Grove (Utah)
 Maple Grove (Virginia)
 Maple Grove (Washington)
 Maple Grove (Wisconsin), im Manitowoc County
 Maple Grove (Town, Barron County), Wisconsin
 Maple Grove (Town, Manitowoc County), Wisconsin
 Maple Grove (Town, Shawano County), Wisconsin

in Kanada:
 Maple Grove (Quebec)

Siehe auch:
 Maple Grove Township